USS Des Moines war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Des Moines benannt wurden:

 USS Des Moines (C-15)
 USS Des Moines (CA-134)

Des Moines
USS